Лас Тинахас има више значења:

 Лас Тинахас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Тинахас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинахас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинахас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахас (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тинахас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Тинахас (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тинахас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тинахас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тинахас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тинахас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тинахас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тинахас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тинахас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тинахас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Тинахас (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Тинахас (Кваутитлан Искаљи), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Тинахас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас, Ел Пилар (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас, Ла Тинаха (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас, Ла Тинаха (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Тинахас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Тинахас (Санта Катарина, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Тинахас, Тевистле (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Тинахас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Тинахас (Санта Катарина, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Тинахас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тинахас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тинахас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тинахас (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тинахас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тинахас (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тинахас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Тинахас, Ла Тепозанера (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Тинахас, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Тинахас (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Тинахас (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Тинахас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Тинахас, Ел Ранчито (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику